Moreth ist der Familienname folgender Personen:

 Konstantin Moreth (* 1971), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Peter Moreth (1941–2014), deutscher Politiker (LDPD)

Siehe auch:
 Moret